Mètrica: Nom alternatiu del peó, peu mètric utilitzat en la poesia i la prosa clàssiques.
 Mitologia: Peà (mitologia), déu grec de la guarició.
 Toponímia: Nom alternatiu de Pià, localitat de Navès, al Solsonès.